Simmons Bank Tower é um arranha-céu de 40 andares localizado na 425 West Capitol Avenue, no centro de Little Rock, Arkansas. Com uma altura de 167 metros (547 pés), é o edifício mais alto do Arkansas .

Construção 

A nova torre nasceu de discussões entre dois executivos em ascensão, John Flake, um incorporador imobiliário de Little Rock, e Jerry Maulden, presidente da Arkansas Power & Light (agora Entergy). A construção do prédio de US$ 72 milhões começou em 1984 e, em 1986, o prédio foi concluído e apelidado de The Capitol Tower. Atualmente, o inquilino homônimo, Simmons Bank, está sediado na torre, com presença em vários mercados de Arkansas, Missouri, Kansas e Tennessee. Kelley Commercial Partners, o nome atual da empresa de desenvolvimento da torre, realiza o gerenciamento e aluguel da torre, e a Doyle Rogers Company é a administradora de ativos especiais.

O edifício foi renomeado para Simmons Tower em abril de 2014.

História 
Depois de concluído em 1986, o edifício foi inaugurado e batizado de Capital Tower. Após a conclusão, tornou-se o edifício mais alto de Arkansas, ultrapassando o recorde por 28 m do seu vizinho Regions Center (antigo First National Bank Building) localizado do outro lado da rua. A torre manteve esse recorde desde então.

A rede internacional de iogurtes congelados fundada em Little Rock, TCBY, mudou-se para a torre e ganhou os direitos do nome em 1991, e o edifício ficou conhecido como TCBY Tower. TCBY mais tarde se mudaria da torre depois que a empresa foi vendida em 2000, deixando os três andares que ocupavam vagos. O nome foi alterado novamente em agosto de 2004, quando o Metropolitan National Bank comprou os direitos do nome para a torre e mudou sua sede no prédio, e ela foi renomeada como Metropolitan Tower. O Metropolitan Bank adicionou iluminação externa à fachada da torre em 2005, que inclui holofotes de 400 watts que iluminam as laterais da torre junto com luzes LED que podem ser programadas em qualquer cor e são usadas para comemorar feriados nacionais. O Simmons Bank comprou o Metropolitan National Bank em 2014 e renomeou a torre.

O prédio tem uma garagem para 952 carros do outro lado da rua com uma passarela conectada ao lobby da torre. A Simmons Tower possui 17 elevadores e está equipada com antenas e antenas parabólicas no telhado que são usadas para comunicação por rádio e telefone celular, bem como por afiliadas da rede local.

Timothy McVeigh examinou o prédio como um possível local de bombardeio antes de bombardear o Edifício Murrah em Oklahoma City. Decidiria não bombardear o prédio devido à presença de uma floricultura no andar térreo na época.

Referências 

Arranha-céus do Arkansas